Мировая серия 1966 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1966 года. Победителем стала команда «Балтимор Ориолс», обыгравшая «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 5 октября 1966 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #2 
 Дата: 6 октября 1966 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #3 
 Дата: 8 октября 1966 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #4 
 Дата: 9 октября 1966 года
 Стадион: Memorial Stadium

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1966 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1966 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1966
Спортивные соревнования в Балтиморе
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
1966 год в Калифорнии
1966 год в Мэриленде
Спорт в США в 1966 году